Анастаси́я Дми́триевна Коже́вникова (; род. 26 марта 1993, Южноукраинск, Украина) — украинская певица, победительница шоу «Хочу V ВИА Гру», бывшая солистка группы «ВИА Гра».

Биография 
Родилась Анастасия Кожевникова 26 марта 1993 года в городе Южноукраинск. Родители — Дмитрий и Татьяна Кожевниковы. Анастасия — единственный ребёнок в семье.

В шесть лет Анастасия пела в детском хоре «Капельки», спустя два года пошла учиться в музыкальную школу по классу фортепиано. Параллельно она изучала основы актёрского мастерства и хореографии, занимаясь в образцовом театре эстрадной песни «Галатея». Принимала участие в различных детских конкурсах, таких как «Бегущие по волнам», «Первые ласточки», «Молода Галичина», но особых успехов в них не добилась.

В 16 лет Анастасия отправилась на свой первый кастинг — в шоу «Супер зірка». Она прошла отборочный тур, но время проведения съёмок шоу совпадало с периодом сдачи ВНО, и ей пришлось отказаться от участия. На следующем кастинге, в шоу «Х-фактор», Настя прошла в первый тур, где выступала в тройке с другими участницами, но дальше они пройти не смогли.

В 2011 году Анастасия поступила в «Киевский Национальный Университет Технологии и Дизайна» на специальность «менеджер организации». Она жила в общежитии, подрабатывала консультантом в зоомагазине, раздачей рекламных листовок, и выступала в роли Снегурочки во время новогодних праздников. На третьем курсе Анастасия приняла участие в конкурсе красоты университета «Мисс КНУТД-2013» и победила в нём.

Шоу «Хочу V ВИА Гру» 

25 ноября 2012 года Константин Меладзе объявил о закрытии «ВИА Гры» с 1 января 2013, объяснив это тем, что группа в существующем формате себя изжила. Однако, уже через неделю было объявлено о кастинге в группу в формате реалити-шоу под названием «Хочу V ВИА Гру». Меладзе заявил, что настало время для новой «ВИА Гры», нового формата.

Анастасия выступила в первом выпуске шоу, где в жюри Константину Меладзе помогали Игорь Верник и экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская. Настя прошла во второй тур, исполнив песню Константина Меладзе «Безответно». Во втором туре Анастасия успешно выступила с Еленой Пищиковой и Дианой Шимановской, но впоследствии Константин поставил её в группу с Мишей Романовой и Эрикой Герцег. В итоге, образовавшимся восьми тройкам пришлось бороться за то, чтобы управление над ними взяла одна из наставниц, которыми являлись экс-солистки «ВИА Гры». Группы самостоятельно выбирали себе песни для выступления.

Группу Анастасии, Миши и Эрики выбрала Альбина Джанабаева, но Константин Меладзе отменил выбор наставницы в связи с тем, что перед выступлением, без ведома костюмеров, тройка обрезала концертные платья. Участницы должны были покинуть шоу, но Надежда Грановская уговорила Константина оставить их и отдать группу ей. Под руководством Надежды девушки дошли до финала, и по результатам зрительского голосования 25 октября 2013 года победили, став новым составом группы «ВИА Гра». Также, в финале ими была представлена песня «Перемирие», впоследствии набравшая множество наград и ставшая «визитной карточкой» нового состава.

Группа «ВИА Гра» 

Первым крупным мероприятием, на котором группа выступила в новом составе, стал праздничный концерт артистов «Мы Едины», прошедший в Кремле 4 ноября. После этого трио начало активно гастролировать. Со временем, помимо новых синглов, в репертуар обновлённой «ВИА Гры» вошли 17 хитов прошлых лет с изменёнными аранжировками. В декабре 2013 года Анастасия, в составе группы «ВИА Гра», снялась в первой фотосессии для мужского журнала «XXL». 13 мая 2014 года вышел второй сингл «У меня появился другой», вошедший в топ самых заказываемых на радио песен 2014 года. 12 июня 2014 вышел клип на эту песню, ставший самым просматриваемым русскоязычным клипом 2014 года, и всего за шесть месяцев, вслед за клипом «Перемирие» (вышедшим 12 ноября 2013 года), вошедший в «10.000.000 Клуб» интернет-портала «ELLO». 29 ноября 2014 года Анастасия в составе группы получила награду на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» за песню «Перемирие». По результатам «Tophit», «ВИА Гра» вошла в топ самых ротируемых в радиоэфире групп 2014 года. 6 июня 2015 коллектив в десятый раз получил «Премию Муз-ТВ» (за сингл «Кислород», совместно с Мотом), и стал самой титулованной поп-группой данной премии. 2 сентября 2018 года истёк срок контракта певицы с группой «ВИА Гра», после чего она решает уйти и начать собственную карьеру.

Сольная карьера 
7 февраля 2019 года Анастасия представила дебютную сольную композицию «Любить тебя». Автором музыки к песне является сама певица, а текст был написан ею в соавторстве с бывшей коллегой по группе «ВИА Гра» Мишей Романовой. В конце месяца было выпущено лирическое видео к песне, режиссёром которого стала Инна Грабар. 1 августа того же года певица выпустила второй сольный клип на песню «Так как ты», снятый режиссёром Станиславом Морозовым. 31 октября состоялась премьера третьей сольной композиции Кожевниковой «Вселенная», написанной ею совместно с латвийским музыкантом Стасом Шуринсом. В декабре был выпущен сингл «Кокон».

18 июня 2020 года Кожевникова представила трек «Мотылёк». В тот же день на официальном канале певицы в YouTube вышло одноимённое mood-видео.

Дискография

Альбомы в составе группы «ВИА Гра» 
 2014 — «Перемирие (Pankratov Remix)»
 2014 — «MP3 play. Музыкальная коллекция»
 2015 — «Всё лучшее в одном»

Синглы / видеоклипы в составе группы «ВИА Гра» 
 2013 — «Перемирие»
 2014 — «У меня появился другой» (feat. Вахтанг)
 2014 — «Кислород» (feat. Мот)
 2015 — «Это было прекрасно»
 2015 — «Так сильно»
 2016 — «Кто ты мне?»
 2017 — «Моё сердце занято»

Сольные синглы   
 2019 — «Любить тебя»
 2019 — «Так как ты»
 2019 — «Вселенная»
 2019 — «Кокон»
 2020 — «Мотылёк»

Видеография

Фильмография в составе «ВИА Гры» 
 The Best 2014 на НТВ (новогодний мюзикл, 2013 год)
 Первый большой сольный концерт нового состава «ВИА Гры» — «Перемирие» (Москва, Артист Концерт Холл, 7 декабря 2014 года)

Достижения 
 2013 — Победа в шоу «Хочу V ВИА Гру»
 2015 — 95 место в «Топ-100 самых сексуальных девушек планеты» по версии журнала FHM

Награды и премии в составе «ВИА Гры» 
 2014 — Премия RU.TV — Реальный приход
 2014 — Премия MUSIC BOX — Лучшая раскрутка
 2014 — Песня года — сингл «Перемирие»
 2014 — Золотой граммофон — сингл «Перемирие»
 2015 — Tophit — Самая ротируемая в радиоэфире группа 2014 года
 2015 — Tophit — Самая заказываемая на радио песня 2014 года — «У меня появился другой» (совместно с Вахтангом)
 2015 — Премия Муз-ТВ — Лучший дуэт — сингл «Кислород» (совместно с Мотом)
 2015 — Fashion People Awards — Fashion Дуэт — сингл «У меня появился другой» (совместно с Вахтангом)
 2015 — Золотой граммофон — сингл «Кислород» (совместно с Мотом)
 2015 — Песня года — сингл «Это было прекрасно»

Примечания

Ссылки 

Музыканты группы «ВИА Гра»
Поп-музыканты России
Поп-музыканты Украины